Ayestarán ist der Familienname von:
 Lauro Ayestarán, uruguayischer Musikwissenschaftler
 Pako Ayestarán, spanischer Fußballtrainer